Dipavamsa (autor nieznany; po IV wieku). "Kronika Wyspy" w języku palijskim jest to najstarszy historyczny zapis Sri Lanki. Kronika była prawdopodobnie opracowana z Atthakathy w IV wieku.

Kultura na Sri Lance